Gallou est un nom d'origine bretonne.

Étymologie

Patronyme 

 , un footballeur français ;
 Gilles Gallou, un footballeur français devenu entraîneur.

Référence

Voir aussi 
 Étymologie des noms de famille français
 
 

Patronyme breton